Martinskrankenhaus steht für

 Evangelisches Stift St. Martin in Koblenz
 Martinuskrankenhaus Richrath
 Martinspital Wien